Bufão - em inglês, Fool
Fool (canção de Shakira)
Ou ainda:
O Louco (tarô)

Desambiguação